Шезе́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 13 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 398 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт